Totten ist der Familienname von:
  Chris Totten (* 1998), walisischer Snookerspieler
  Joseph Gilbert Totten (1788–1864), US-amerikanischer Brigadegeneral

Sonstiges:
 Totten-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika